Авевејо има више значења:
 Авевејо (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Авевејо (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Авевејо (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику